Annay (Nièvre) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Annay (Pas-de-Calais) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais